Miejscowości w USA:
 Chillicothe – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Peoria
 Chillicothe – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Wapello
 Chillicothe – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Livingston
 Chillicothe – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Ross
 Chillicothe – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Hardeman
Gminy w USA:
 Chillicothe (ang. Chillicothe Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Peoria
 Chillicothe (ang. Chillicothe Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Livingston